Cephalorhizum är ett släkte av triftväxter. Cephalorhizum ingår i familjen triftväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Triftväxter
Cephalorhizum